El término escaño hace referencia a varios artículos:

 en la política, a un escaño, un puesto o asiento de los parlamentarios en las cámaras de representación;
 en los muebles, a un escaño, un asiento con respaldo en el que pueden sentarse tres o más personas;
 en España, a Escaño, una localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
a El Escaño, un pico montañoso de 2.106 metros de altitud en Cantabria.